АЗАЛ:
 «Азербайджанские авиалинии» — азербайджанская авиакомпания.
 «АЗАЛ» — название азербайджанского футбольного клуба «Шувелян» из одноимённого посёлка городского типа в 2010—2017 годах.